La Communauté de communes des Savoir-Faire est une communauté de communes française, située dans les départements de la Haute-Marne et de la Haute-Saône et la région Grand Est.

Historique 
Créée par arrêté préfectoral du 6 décembre 2016 au , la communauté de communes du Pays de Chalindrey, de Vannier Amance et de la région de Bourbonne-les-Bains se forme à la suite de la fusion des communautés du « pays de Chalindrey » (13 communes), de « Vannier Amance » (34 communes) et de « Bourbonne-les-Bains » (16 communes). Elle prend le 12 octobre 2017 le nom de « communauté de communes des Savoir-Faire ».

Administration

Organe délibérant 
La communauté de communes est administrée par son conseil communautaire composé de 88 délégués  représentants les 63 communes.
Répartition des sièges :
- 9 délégués pour Chalindrey ;
- 8 délégués pour Bourbonne-les-Bains ;
- 5 délégués pour Fayl-Billot ;
- 3 délégués pour Haute-Amance et Champsevraine ;
- 2 délégués pour Torcenay et Culmont ;
- 1 délégué pour les autres communes.

Liste des présidents

Siège 
27 Grande Rue, 52500 Fayl-Billot

Composition 
La communauté de communes est composée des  suivantes :

Démographie

Compétences 
Nombre de compétences exercées : 28

Voir aussi

Articles connexes 
 Intercommunalité en France
 Établissement public de coopération intercommunale
 Liste des intercommunalités de la Haute-Marne

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

Pays de Chalindrey
Bourbonne-les-Bains
Chalindrey